Chloé — grife de moda

402 Chloe — asteroide
O Preço da Traição (original:Chloe) — filme com Amanda Seyfried e Julianne Moore

Desambiguações de antropônimos